Le terme Zhuanzi peut faire référence à :
 Tchouang-tseu ou Zhuangzi, un penseur chinois du  ;
 Le Zhuangzi, un texte taoïste dont on attribue une partie de la paternité à ce penseur.